Лушпинський — українське прізвище.

Відомі носії 
 Лушпинський Іларіон Леонтійович (1884—1962) — український греко-католицький священник, громадський діяч, капелан УГА.
 Лушпинський Олександр Онуфрійович (1878—1943) — український архітектор, художник.
 Лушпинський Платон Леонтійович (1880—1952) — український літературознавець, шевченкознавець, педагог, професор Львівської академічної гімназії, Таємного українського університету у Львові, дійсний член НТШ.

Українські прізвища